Соревнования в спринте на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 13 февраля. Старт дан в 14:30 по местному времени.

В заявочный протокол было внесено 99 спортсменок из 31 страны мира. Максимальная квота - 4 спортсмена от национальной федерации. Так как норвежская спортсменка в 2020 году стала чемпионкой мира в этой дисциплине, то команда Норвегии была представлена пятью биатлонистками.  

Чемпионкой мира стала 30-летняя норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Выиграв спринт, она обошла защищавшую свой титул 2020 года Марте Олсбю-Ройселанн в общем зачёте Кубка мира. Для Экхофф это второе золото чемпионата мира в спринте после 2016 года и восьмая золотая медаль в целом. 

Анаис Шевалье-Буше ранее была бронзовым призёром в спринте на чемпионате мира 2017 года. Анна Сола принесла Белоруссии первую с 2012 года медаль в спринте, когда второй стала Дарья Домрачева.

Из 99 участниц не допустили промахов лишь 7 биатлонисток: Тириль Экхофф, Анна Сола, Лиза Виттоцци, Сьюзен Данкли, Ирен Лардшнайдер, Эрика Янка, Риеке Де Майер.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт. Программа
 Стартовый лист
 Итоговый протокол
Чемпионат мира по биатлону 2021